Nejvyšší hory Kalifornie. Nejvyšší horou Kalifornie je Mount Whitney (4 421 m), nejvyšší hora Spojených států amerických bez Aljašky.
Mount Whitney leží ve středo-východní části Kalifornie, v pohoří Sierra Nevada.
Většina nejvyšších hor Kalifornie leží právě v pohoří Sierra Nevada. K dalším pohořím, které výrazně ovlivňují reliéf Kalifornie náleží Kaskádové pohoří, které do Kalifornie zasahuje svou jižní částí. V tomto pohoří leží čtvrtá nejvyšší kalifornská hora, vulkán Mount Shasta (4 322 m). Třetí nejvyšší hora Kalifornie White Mountain Peak (3 344 m) leží v pohoří White Mountains, rovněž na východě Kalifornie, na hranicích s Nevadou.

30 nejvyšších hor Kalifornie s prominencí vyšší než 500 metrů 

Ve výčtu hor jsou zastoupeny pouze vrcholy s prominencí vyšší než 500 metrů.

10 vrcholů s nejvyšší prominencí

50 nejvyšších hor Kalifornie s prominencí vyšší než 100 metrů 

Ve výčtu hor jsou zastoupeny pouze vrcholy s prominencí vyšší než 100 metrů.

Reference

Související články 
 Nejvyšší hory Spojených států amerických
 Seznam fourteeners Spojených států amerických
 Nejvyšší hory Severní Ameriky

Externí odkazy 
 

Seznamy hor a kopců podle výšky
Geografie Kalifornie